Василий Мартынчук:
 Мартынчук, Василий Иосифович (род. 1946) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Мартынчук, Василий Миронович (род. 1959) — белорусский живописец и скульптор.